Het wereldkampioenschap superbike van Spielberg 1994 was de vijfde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1994. De races werden verreden op 17 juli 1994 op de Österreichring nabij Spielberg, Oostenrijk.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1994
Spielberg